Hernan es el nombre de tres pueblos en Wisconsin:

 Herman (condado de Dodge, Wisconsin)
 Herman (condado de Shawano, Wisconsin)
 Herman (condado de Sheboygan, Wisconsin)